Neosimnia advena är en snäckart som först beskrevs av Ten Cate 1978.  Neosimnia advena ingår i släktet Neosimnia och familjen Ovulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
advena